Повече от един кратер носи името Нютон

 Нютон (кратер на Луната)
 Нютон (кратер на Марс)